Тангамандапио:

 Тангамандапио — город в Мексике, входит в штат Мичоакан.
 Тангамандапио — муниципалитет в Мексике, входит в штат Мичоакан.